Danny de Jong (acteur)
 Danny de Jong (GTST), personage uit Goede tijden, slechte tijden